Plaats in Indonesië
 Purwotengah (Magersari), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Purwotengah (Papar), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java